Ве́рнер Шпе́кман (; ,  — , ) — немецкий шахматный композитор, международный мастер (1967) и международный арбитр (1959) по шахматной композиции.

Последователь логической школы в задаче. Главный редактор журнала «Швальбе» (1959—1982), редактор отдела композиции журнала «Deutsche Schachzeitung» (с 1963). Автор книг, посвящённых шахматным миниатюрам (начиная от трёх фигур). Юрист.

С 1929 опубликовал около 2700 задач, преимущественно миниатюр. На конкурсах удостоен ряда отличий, в том числе свыше 30 первых призов.

Композиции 

Тематические ложные следы: 
 1.Cf3? Лс3!, 
 1.Се4? Ле7! (но не 1. ...Кс3 2.Cf3), 
 1.Cd5? Лс5! (но не 1. ...Ке7 2.Се4 Кс3 3.Cf3). 
 Решает 1.Са8! Ла7 2.Cd5 Ke7 3.Се4 Кс3 4.Cf3 и 5.g3#

Книги 
 Strategie im Schachproblem 242 Miniaturen, Verlag Walter de Gruyter, Berlin, 1959
 Schachkompositionen – Ein Vergleich zwischen Problem, Partie und Studie, Verlag Walter Rau, Düsseldorf, 1965 (перевод части книги Умнова)
 Kleinkunst im Schachproblem Verlag Walter Rau, Düsseldorf, 1963 (вместе ц Палатцом, Массманом и Фабелем)
 Meisterwerke der Endspielkunst, Verlag Walter de Gruyter, Berlin, 1964 (перевод книги Гурвича)
 Schachminiaturen Zweizüger, Verlag Walter de Gruyter, Berlin, 1965
 Das logische Schachproblem, Verlag Walter Rau, Düsseldorf, 1965
 Kleinste Schachaufgaben Drei- und Viersteiner, Verlag Walter Rau, Düsseldorf, 1970
 Zweizügige Sternflucht – Miniaturen (Anhang: Kreuzflucht), Sonderdruck, Die Schwalbe, nach 1974
 Mattaufgaben mit drei und vier Steinen 1. Teil: Zwei- und Dreizüger, Sonderdruck, feenschach, 1976
 Mattaufgaben mit drei und vier Steinen 2. Teil: Vier- und Mehrzüger, Sonderdruck, feenschach, 1979
 An der Schwelle zur Miniatur 66 Zweizüger mit acht Steinen, Die Schwalbe, 1979
 Pikante Miniaturen ein Leitfaden für Anfänger und Kenner, Franck‘sche Verlagshandlung, Stuttgart, 1981
 Einführung in die Welt des Schachproblems 600 Zweizüger-Miniaturen, Verlag Walter Rau, Düsseldorf, 1984
 Perlen in der Schachkomposition dreizügige Miniaturen, Verlag Walter de Gruyter, Berlin, 1985
 Schachminiaturen mit schwarzer Dame Probleme und Studien, Verlag Joachim Beyer, Hollfeld, 1988
 Schachmatt in 3 Zügen, Selbstverlag, 1988
 Schachmatt in 2 Zügen, Selbstverlag, 1990
 Fremdlinge auf dem Schachbrett, Selbstverlag, 1992
 Schachmatt in 4 und mehr Zügen, Selbstverlag, 1993
 Schachmatt mit acht Steinen, Selbstverlag, 1994

Литература

Ссылки 
 



Шахматные композиторы по алфавиту
Международные арбитры по шахматной композиции
Международные мастера по шахматной композиции